Місто
 Червонопартизанськ - колишня назва міста Вознесенівка

Інше
 Червонопартизанськ (пункт контролю)